Голочело је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 520 становника. Насеље је основано крајем XVIII века. Под њивама се налази 358,81 -{ha}-, воћњацима 52,32 -{ha}-, виноградима 1,87 -{ha}-, ливадама 44,12 -{ha}-, пашњацима 60,32 -{ha}- док остало земљиште заузима 3,36 -{ha}-.

Демографија 
У насељу Голочело живи 427 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (38,7 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 183 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,96.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији